I risultati completi del motomondiale 2005 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP
Gli iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifiche squadre

Classe 250
Gli iscritti

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Classe 125
Gli iscritti

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni

 

 2005